Derbywolhaarbuidelrat
 Gekraagde wolhaarbuidelrat
 Gele wolhaarbuidelrat
 Rode wolhaarbuidelrat